Az elektromágnes (fizika) olyan tekercs, amely elektromos árammal gerjesztve mágneses teret állít elő.
Az Elektromágnes (album) a Tankcsapda koncertalbuma.